Jack Straw (politicus), een Brits politicus
 Jack Straw (rebellenleider), een van de leiders van de Engelse Boerenopstand in 1381
 Jack Straw (nummer), een nummer van The Grateful Dead uit 1972
 Jack Straw (toneelstuk), een toneelstuk van Somerset Maugham